Leotychidas was de naam van twee koningen van Sparta:
 Leotychidas I van Sparta (7e eeuw v.Chr.)
 Leotychidas II van Sparta (491 - 476 v.Chr.)